La Coppa di Germania 1979–80 fu la 37ª edizione della competizione. Terminò il 4 giugno 1980. 128 squadre si sfidarono in 7 turni. In finale il Fortuna Düsseldorf sconfisse FC Köln 2–1 difendendo il titolo vinto nella precedente edizione.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.08.1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.08.1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.08.1979

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.09.1979

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.09.1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.09.1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.09.1979

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.10.1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.10.1979

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.01.1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.01.1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.01.1980

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.01.1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.01.1980

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.02.1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.02.1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.02.1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.02.1980

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.04.1980

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.05.1980

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.06.1980

Fortuna Düsseldorf(2º successo)

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1979-1980

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni della Coppa di Germania
Calcio nel 1979
Calcio nel 1980